Ge kan som auktorsförkortning betyda:

 Si-Qin Ge
 Xiao-song Ge

Robotskapade auktorsförkortningar